Pierre Véron (1831-1900), journaliste et écrivain français ;
 Pierre Véron (1947-), avocat français.